Fiskåtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Fiskåtjärnen (Frostvikens socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun,  (71 ha)
Fiskåtjärnen (Klövsjö socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (16,7 ha)
Fiskåtjärnen (Undersåkers socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (14,7 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn